Poltergeist kan henvise til:

 Poltergeist – usynligt spøgelse, der kaster rundt med ting og laver ulykker eller larmer med fx gråd eller latter.

 Poltergeist (filmserie) – filmserie
 Poltergeist (film) – første film i filmserien